Il cognome Gavio può riferirsi a:
Marcello Gavio, imprenditore italiano
Marco Gavio Apicio, gastronomo antico romano
Giovane Gávio, allenatore di pallavolo
Gruppo Gavio, gruppo imprenditoriale